Кальви-Ризорта () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 5857 человек, плотность населения составляет 368,8 чел./км². Занимает площадь 15,88 км². Почтовый индекс — 81043. Телефонный код — 0823.

Покровителем коммуны почитается святой Каст, епископ, священномученик, празднование 22 мая.

Ссылки